Кадолаг (Кадалог; , ) — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Кадолаг — герцог Фриуля (799/816—819)
 Кадолаг II — граф Аугстгау и Ааргау (между 890 и 894 годами)
 Кадалох IV — граф Роттгау (1011) и Изенгау (1027)